Havu peut désigner :
les Havu, un peuple de République démocratique du Congo
le havu, une langue bantoue